Mark Reynolds – batterista degli Infa-Riot
Mark Reynolds – calciatore scozzese
Mark Reynolds – giocatore di baseball statunitense
Mark Reynolds – velista statunitense